P8, P-8 ou P08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing P-8 Poseidon, un avion de patrouille maritime et de reconnaissance entré en service en 2013 ;
 P8, un pistolet allemand de la marque Heckler & Koch ;
 Luger P08, un pistolet semi-automatique allemand ;
 PZL P.8, un prototype d'avion militaire polonais.

Écriture 
 Papyrus 8, un papyrus du Nouveau Testament.

Études 
 Université Paris-VIII, une université française.

Informatique 
 Connecteur P8, un connecteur électrique utilisé avec une carte mère de type AT.

Médecine 
 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance (P08), d'après la classification internationale des maladies.

Média 
 DR P8 Jazz, une radio danoise.

Transports 
Aviation
  ;
 .

Train
 P8 ex-Prusse, un type de locomotive à vapeur prussienne récupérée par divers pays (France, Belgique, Pologne...) comme dommage de guerre en 1919.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres